Barbara Steeman (1984), Belgisch model en politica
Dré Steemans (1954–2009), Vlaams televisiepresentator
Henk Steeman (1951–2009), Nederlands radiopresentator
Jan Steeman (radiopresentator) (1946–2022), Nederlands radiopresentator
Jan Steeman (striptekenaar) (1933–2018), Nederlands striptekenaar
Stanislas-André Steeman (1908–1970), Belgische Franstalige schrijver en illustrator
Stéphane Steeman (1933–2015), Franstalig Belgisch humorist
Theo Steeman (1958), Nederlands strip- en reclametekenaar

Nederlandse of Vlaamse achternaam